Souvenir (aandenken), een voorwerp dat een herinnering oproept
Souvenirs (The Gathering), een album van The Gathering
Souvenirs (Dan Fogelberg), een album van Dan Fogelberg
Souvenirs (Pussycat), een album van Pussycat

Zie ook 
Souvenir (doorverwijspagina)